Distantina är ett släkte av insekter. Distantina ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Distantina